Открытый чемпионат Барселоны по теннису (, историческое название ) — мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Барселоне (Испания) на открытых грунтовых кортах комплекса Real Club de Tenis Barcelona. С 2009 года относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2,8 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участников в одиночном разряде и 24 пары.

История 
Теннисные турниры в Барселоне проводились с 1903 года. В 1953 году новый турнир был основан графом Карлосом де Годо-Валлсом (), увязавшим его начало с открытием нового комплекса Королевского теннисного клуба Барселоны в районе Педралбес. Специально для турнира ювелиром Солером Каботом был изготовлен новый серебряный кубок на дубовой подставке, на которую должны были наноситься имена победителей. Первым победителем нового турнира стал американец Вик Сейксас. Первый турнир прошёл с 3 по 7 июля, но уже на следующий год он был перенесён на весну, став частью европейского грунтового сезона, предшествующего Открытому чемпионату Франции.

В 1960 году комплекс Королевского теннисного клуба пополнился новым центральным кортом, вмещавшим 3 тысячи зрителей. В этом же году Приз Годо впервые выигрывает испанский теннисист, Андрес Химено. В 1967 году, перед матчем Кубка Дэвиса со сборной СССР трибуны центрального корта были расширены, в новом варианте вмещая уже 8500 зрителей.

В 1968 году Приз Годо с согласия Федерации тенниса Испании получает новое название, Международный чемпионат Испании. В 1969 году дожди и подвижки в календаре международных теннисных турниров вынуждают организаторов перенести барселонский турнир на четыре месяца, на осенний сезон. С 1970 года турнир становится открытым, то есть доступным как для любителей, так и для профессионалов. Первый Приз Годо в открытом формате выиграл испанец Мануэль Сантана. В 1972 году хозяевам корта впервые удаётся завоевать титул в парном разряде.

В 1980 году барселонский турнир признаётся главным турниром осеннего сезона и одним из важнейших турниров во всём теннисном календаре. В 1985 году основатель турнира Карлос де Годо удостоен Олимпийского ордена. Орден вручает другой испанский аристократ, президент МОК маркиз Хуан-Антонио Самаранч.

В 1990 году турнирный календарь опять перекраивается в связи с формированием АТР-тура, и Приз Годо снова переносится на весенний грунтовый сезон. В новой турнирной сетке Приз Годо получает вторую категорию престижности и входит в ATP Championship Series.

В 1999 году Королевский теннисный клуб Барселоны отмечает своё столетие в дни проведения Приза Годо, носящего в эти годы спонсорское название Seat Open. «Чемпионом столетия» становится каталонец Феликс Мантилья.

В 2005 году турнир впервые выиграл Рафаэль Надаль, в дальнейшем одержавший ещё четыре победы подряд, побив тем самым рекорд Роя Эмерсона и Матса Виландера, завоёвывавших Приз Годо трижды подряд соответственно в 1960-е и 1980-е годы.

В 2007 году, впервые в истории турнира и в соответствии с новыми правилами АТР, финальный матч продолжался до победы в двух, а не в трёх сетах. В этом же году главный приз турнира был отреставрирован, а его подставка увеличена, чтобы вместить имена новых чемпионов.

В 2008 году Хуан-Мария Тинторе, президент Королевского теннисного клуба, удостоен специальной награды Международного зала теннисной славы за достижения последних 15 лет.

Финалы турнира

Рекорды и статистика 

Наибольшее число титулов
12 —  Рафаэль Надаль (2005—2009, 2011—2013, 2016—2018, 2021)

Наибольшее количество финалов
12 —  Рафаэль Надаль (2005—2009, 2011—2013, 2016—2018, 2021)

Наименьшее количество геймов в финале
 В матчах до трёх побед в сетах: 19 —  Мартин Муллиган —  Инго Будинг 6-0, 6-1, 6-0 (1968)
 В матчах до двух побед в сетах: 15 —  Рафаэль Надаль —  Стефанос Циципас 6-2, 6-1 (2018)

Наибольшее количество геймов в финале
 В матчах до трёх побед в сетах: 61 —  Вик Сейксас —  Энрике Мореа 6-3, 6-4, 22-20 (1953)

Самый старый победитель
31 год, 10 месяцев и 26 дней —  Рафаэль Надаль (2018)

Самый молодой победитель
18 лет, 1 месяц и 18 дней —  Матс Виландер (1982)

Наибольшее число титулов

 Среди пар: 3 —  Нил Фрейзер /  Рой Эмерсон (1959, 1960, 1962),  Ханс Симонссон /  Андерс Яррид (1980—1983) и  Боб Брайан /  Майк Брайан (2003, 2008, 2016)
 Среди игроков: 7 —  Рой Эмерсон (1959, 1960, 1962—1966)

Наибольшее количество геймов в финале
 В матчах до двух побед в сетах: 34 —  Никлас Култи /  Микаэль Тиллстрём —  Сэндон Столл /  Паул Хархейс 6-2, 6-7, 7-6 (2000)

Наибольшее количество титулов
12 —  Рафаэль Надаль (одиночный разряд: 2005—2009, 2011—2013, 2016—2018, 2021)

Самый частый участник среди испанцев
16 раз —  Мануэль Орантес

Самый частый участник среди иностранцев
13 раз —  Томас Мустер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Подробная история турнира на официальном сайте